ochrona, jako opieka
 ochrona przyrody
 ochrona gatunkowa
 ochrona częściowa
 ochrona ścisła
 ochrona ex situ
 ochrona in situ
 ochrona czynna
 ochrona krajobrazowa
 ochrona środowiska
 ochrona lasu
 ochrona danych osobowych
 ochrona ludności
 ochrona odgromowa
 ochrona przeciwporażeniowa
 ochrona przeciwprzepięciowa
 ochrona radiologiczna
 ochrona zdrowia
 ochrona zabytków
 ochrona katodowa